Александр Кобец:
 Кобец, Александр Анатольевич (род. 1981) — белорусский футболист.
 Кобец, Александр Игоревич (род. 1996) — украинский баскетболист.
  (род. 1959) — украинский политик, российский мэр оккупированного Херсона.